Il meglio di te è un singolo del rapper italiano Bresh, pubblicato il 22 luglio 2022.

Tracce

Classifiche

Note

Collegamenti esterni